Fernando de Valdés puede referirse a:

Fernando de Valdés Salas (1483-1568),  político y eclesiástico español, inquisidor general y presidente del Consejo Real de Castilla.
Fernando de Valdés y Llano (1585-1639), clérigo y hombre de estado español, obispo de Teruel, arzobispo de Granada y presidente del Consejo de Castilla.